Хойбергер () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хойбергер, Ренат (род. 1976) — швейцарский предприниматель и менеджер, сооснователь и руководитель South Pole Group.
 Хойбергер, Рихард (1850—1914) — австрийский композитор.
 Хойбергер, Иво (род. 1976) — швейцарский теннисист.
 Хойбергер, Мартин (род. 1964) — немецкий гандболист, тренер.